José Manuel Martínez peut désigner :
 José Manuel Martínez Toral (1960-), un footballeur espagnol ;
 José Manuel Martínez Fernández (1971-), un athlète espagnol.

Voir aussi